Glockhaus (Hohe Tauern), een 3103 meter hoge berg in de Hohe Tauern in het Oostenrijkse Tirol
Glockhaus (Ötztaler Alpen), een 3096 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol
Glockhaus (Schladminger Tauern), een 2331 meter hoge berg in de Schladminger Tauern in het Oostenrijkse Stiermarken